Ранчо ел Риско има више значења:

 Ранчо ел Риско (Амекамека), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо ел Риско (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику